Carlos da Silva (ou Da Silva) peut désigner :
Carlos da Silva (footballeur) (né en 1984)
Carlos Da Silva (homme politique) (né en 1974)

Homonymie de personnes